Nachdem Italien im Sommer 1943 aus dem Krieg und damit einhergehend aus der Achse ausgetreten war, wurde Albanien von der Wehrmacht durch das Abwehr II Sonderkommando Lange unter Hauptmann Erhard Lange besetzt. Nach der Besetzung wurde es in Sonderkommando Albanien umbenannt und war aktiv in der Guerillakriegsführung gegen örtliche Partisanen. Die Gruppe wurde als Frontaufklärungskommando FAK 207 der Heeresgruppe F geführt. Nach einem Unfall von Hauptmann Lange wurde die Einheit unter den Befehl von Hauptmann Eggers gestellt und dem FAK 201 zugeteilt.

Einzelnachweise 

Deutsche Besetzung Albaniens 1943–1944
Militärischer Verband der Wehrmacht